

Прізвище 

Суво́ров — російське прізвище.
 Суворов Георгій Дмитрович (1919—1984) — математик.
 Суворов Віктор (* 1947) — радянський розвідник-утікач.
 Суворов Леонід Якович (1911—1985) — радянський фізик, фахівець у галузі прикладної ядерної фізики і ядерної енергетики, лауреат Сталінської премії.
 Суворов Олександр Валерійович (* 1979) — російський актор.
 Суворов Олександр Васильович (1729—1800) — російський військовий, душитель українських, польських народних повстань, організатор депортацій, які супроводжувались особливою жорстокістю.
 Суворов Олександр Васильович (* 1961) — радянський та російський футболіст, захисник.
 Суворов Олександр (* 1987) — молдовський футболіст.
 Суворов Олександр Іванович — заслужений економіст України.

 Суворова Дар'я Сергіївна (* 1988) — українська співачка.
 Суворова Ірина Миколаївна — директор Департаменту Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, заслужений працівник фармації України.
 Суворова Маргарита Миколаївна (1938—2014) — радянська естрадна співачка, педагог і актриса, народна артистка Росії.
 Суворова Наталія Олександрівна (1775—1844) — єдина дочка фельдмаршала Олександра Суворова.
 Суворова Ольга Олександрівна (1906 — ?) — казахський радянський вчений-хімік, організатор науки, доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР.

Топонім 

 Суворов — місто в Росії, в Тульській області
 Суворов — хутір в Росії, у Ростовській області
 Атол Суворова — атол у Тихому океані
 Національний парк Суворов — особливо охоронювана природна територія на атолі Суворова

Кораблі 
 «Князь Суворов» — російський екскадрений панцерник

Інше 
 2489 Суворов — астероїд головного поясу
 «Суворов» — радянський фільм, знятий у 1940 році

Див. також 
 Орден Суворова
 Вулиця Суворова
 Суворовська
 Суворовський
 Суворовське
 Суворін

Примітки 

Російські прізвища